Autoroute 410, Autoroute du Québec
 Autoroute 410, Autoroute de l'Ontario

Voir aussi